Marquês de Unhão foi um título nobiliárquico criado pelo rei de Portugal Filipe III (IV de Espanha), por carta de 7 de junho de 1630, a favor de D. Maria de Lencastre, 1.ª marquesa de Unhão, esposa de Fernão Teles de Menezes e Castro, 3.º Conde de Unhão.

Usaram o título
D. Maria de Lencastre (1656-?)
D. Eugénia Xavier Teles da Gama (1848-1931)

+Unhao